Auschwitz-per (Krakkó)
 Auschwitz-per (Frankfurt)